Labienus ist der Name folgender Personen:

 Titus Labienus (um 100 v. Chr.–45 v. Chr.), römischer Offizier im gallischen Krieg und römischen Bürgerkrieg, Vater des Q. Labienus
 Titus Labienus (Redner), römischer (Gerichts-)Redner und Geschichtsschreiber zur Zeit des Augustus
 Quintus Labienus (?–39 v. Chr.), römischer Feldherr im römischen Bürgerkrieg, Sohn des Offiziers T. Labienus